

Codici
 AMI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Selaparang di Mataram (Indonesia)
 AMI – codice vettore ICAO di Air Maldives
 ami – codice ISO 639-3 della lingua amis

Geologia
 AMI – Serie del Monte d'Ambin – in Val di Susa, sintema stratigrafico del Piemonte
 AMI – Anfiteatro morenico di Ivrea – nel Canavese, insieme delle cerchie moreniche depositate dal Ghiacciaio Balteo nel Quaternario

Geografia
 Ami – comune della prefettura di Ibaraki (Giappone)

Letteratura 
 Ami – serie di romanzi di fantascienza di Enrique Barrios

Onomastica
Ami – nome proprio di persona ebraico maschile
Ami – nome proprio di persona giapponese femminile
Ami – variante del nome inglese femminile Amy

Sigle
 Aeronautica Militare Italiana
 Agenzia mobilità impianti – azienda di trasporto pubblico della città di Ferrara
 Agenzia multimediale italiana – società giornalistica
 American Megatrends – azienda statunitense
 Associazione mazziniana italiana – Associazione ONLUS che propugna i principi di emancipazione morale, politica e sociale sostenuti da Giuseppe Mazzini e della tradizione politica del pensiero repubblicano.
 Associazione Montessori Internazionale – fondata nel 1929 da Maria Montessori. Il sito qui.

Telecomunicazioni
  AMI – Alternate Marking Inversion – Codifica di linea per la trasmissione dati

Zoologia
 Ami – genere di ragni della famiglia Theraphosidae

Altro
 Ami – aborigeni di Taiwan
 Ami Mizuno – personaggio della serie Sailor Moon
 Ami – sigla di Ambiental Intelligence, intelligenza ambientale

Altri progetti